Leclerc může být:
 Georges Louis Leclerc de Buffon – francouzský matematik a přírodovědec
 Charles Leclerc – monacký automobilový závodník
 Charles Leclerc d'Ostin – francouzský generál, švagr Napoleona Bonaparte
 Katie Leclerc (* 1986) – americká herečka
 Philippe Leclerc de Hauteclocque – francouzský generál
 Leclerc (tank) – francouzský tank